Stanisław Zybała (ur. 1919) – osiadły w Kanadzie polski dziennikarz, działacz polityczny i społeczny
 Stanisław Zybała (1924-2002) – były więzień Majdanka, żołnierz BCh, polski ekonomista i działacz społeczny
 Cezary Zybała-Strzelecki – polski wokalista zespołu "Oddział Zamknięty"